Alondra Arellano (1984 –) mexikói nemzetközi női labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Az FEMEXFUT Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Ascenso MX játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végez.

A Mexikói labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2010-től tartja nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

A 2012-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként foglalkoztatta.

---

A Női Pan American Játékokon a CONCACAF JB játékvezetőként alkalmazta.

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1984-ben született személyek
Élő személyek